Robert Dudley, I conte di Leicester (1533-1588) – condottiero militare
 Robert Dudley, conte di Warwick (1574-1649) – cartografo, ingegnere e navigatore
 Robert Dudley (1869-1955) – attore